«Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения» — колоссальная по размерам картина, над которой в течение трех лет работал Илья Репин с помощниками. По жанру — коллективный портрет с 81 фигурой. Размер картины — 400 х 877 см.

Полотно было создано для Мариинского дворца, где проходили собрания Государственного совета Российской империи, и представлено публике 4 января 1904 года. Поскольку зал Дворца по форме полукруглый, на заседаниях совета стулья стояли в три ряда, создавая тем самым резкое перспективное сокращение. В цветовом решении преобладают оттенки красного, жёлтого и тёмно-синего.

После упразднения Государственного совета (1917) картина была передана в Музей революции, а в 1938 году — в Русский музей, где экспонируется в особом зале с верхней подсветкой.

История создания 
В апреле 1901 года Илье Репину через вице-президента Императорской Академии художеств Ивана Толстого поступил от российского императора заказ на изображение юбилейного заседания Государственного совета. Из-за болезни правой руки Репин выговорил себе право использовать при создании картины помощников и только после этого согласился выполнить высочайший заказ.

Ассистентами Репина выступали Иван Куликов (1875—1941) и Борис Кустодиев (1878—1927). Команда начала работать за несколько дней до юбилея, начав с этюдов интерьера, так что в день торжества вся обстановка уже была нарисована. Для фиксации людей во время собрания наряду с подготовленными предметами рисования был установлен на треноге большой фотоаппарат, на котором Репин в тот день сделал свой первый снимок, ставший впоследствии одним из вспомогательных материалов.

По условиям заказа Репин должен был изобразить то, как члены совета внимают юбилейной речи царя. Художнику показалось, что это будет выглядеть слишком статично, и он предложил показать тут же процесс раздачи медалей. Первоначально идея показать государственных мужей в движении вызывала неодобрение придворных. Условия договора предполагали согласование этюдов картины с Николаем II, который поддержал предложение Репина. 

По утверждении эскиза Репин в течение двух месяцев рисовал в Мариинском дворце, заполнив два альбома. Он получил составленный специально для него список членов Государственного Совета с указанием чина, мундира, орденов и т. п.

В конце июля 1901 года в Квадратном зале Мариинского дворца был установлен подрамник и натянут холст, живописцы снабжены стремянками и, после грунтовки полотна, помощники начали чертить перспективу ротонды дворцового зала. Кустодиев в письмах невесте Ю. Прошинской писал:
Работа скучная и кропотливая — все линейки да циркуль, да угольник. Холст такой громадный, что чувствуешь себя перед ним совсем маленьким. Репин по обыкновению заставил переделывать почти все снова, что было уже нарисовано, и будет ли доволен теперь — не знаю.
Подготовительная работа и верхняя часть картины закончены за лето, а осенью на заседаниях Государственного Совета Репин начал писать портретные этюды, отдав предпочтение натуре вместо фотографии (исключением стали император и председатель Совета, так как ранее Репин уже рисовал их портреты и имел заготовки). Также одним из требований Репина было позировать только в Ротонде на обычном рабочем месте сановника, или там, куда его поместит Репин согласно композиции, на что возражений не последовало. Работу поделили: Куликову левую часть картины, Кустодиеву правую, сам Репин писал центральную. Случалось, что все трое писали одного и того же человека, после чего сравнивали и Репин отбирал работу для картины (чаще свою).
Настроение Кустодиева в письмах изменилось: Самая картина только началась, и начинается интерес к ней, и работаем мы с удовольствием; Над ней работы много и работы интересной… есть чему поучиться.

Репин мог назначить сеансы не одному, а сразу двоим или троим членам Совета для точности цветовых связей и выбора натуральных поз; некоторых просили позировать повторно. Дело затягивалось из-за осенних сумерек и к тому времени правая рука Репина почти не работала, он писал в основном левой. Картина была готова к началу января 1904 года.

Показ картины для всех желающих был открыт в Мариинском дворце с 4 января 1904 года. После завершения работы Репин, ссылаясь на болезнь, переехал из столицы в свою усадьбу «Пенаты» в посёлке Куоккала (сейчас — Репино) на Карельском перешейке.

В Москве картина выставлялась в 2002 году в Георгиевском зале Кремля, а затем —  Выставочном зале федеральных государственных архивов. Для транспортировки использовался специальный вагон, обеспечивающий поддержание необходимой температуры.

Сюжет 
На картине изображён император, закончивший чтение юбилейной грамоты по случаю 100-летия учреждения Александром I Непременного совета — предшественника Государственного совета. Николай II находится во главе собрания под собственным портретом. Секретари разносят членам совета юбилейные медали.

Схема картины:

Список изображённых на картине

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения» на портале «Виртуальный Русский музей»
 Интерактивный вид зала с картиной «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения» в «Виртуальном туре по Русскому музею»
 Ceremonial Sitting of the State Council on 7 May 1901 Marking the Centenary of its Foundation, Ilya Repin, Google Art Project, www.googleartproject.com

Картины Ильи Репина
Групповые портреты XX века
Картины из собраний Государственного Русского музея
Торжественное
Картины на исторические сюжеты